Paulo Santos peut désigner :
 Paulo Santos (1960-), Paulo dos Santos, footballeur brésilien ;
 Paulo Santos (1972-), Paulo Jorge Silva Santos, footballeur portugais ;
 Paulinho Santos (1970-), João Paulo Maio dos Santos, footballeur portugais.